A Battle Royal – film diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson (1908)
 The Battle Royal (A Battle Royal) – film diretto da Willard Louis (1916)
 A Battle Royal – film diretto da Mannie Davis e George Gordon (1936)